Натуральне число 1663
 1663 рік до нашої ери
 1663 рік нашої ери